All Your Life (A Tribute To The Beatles) („Целият ти живот (почит към Бийтълс)“) е джаз/поп-рок албум на американския фюжън и джаз китарист, композитор и музикален продуцент Ал Ди Меола. Издаден е на 16 септември 2013 г. и е записан изцяло с аналогова техника между май 2012 и февруари 2013 г. в лондонските студия Аби Роуд () и е посветен на „Бийтълс“. Ал Ди Меола интерпретира познати песни успешно и извършва всички записи еднолично с различни китари. Перкусиите са записани посредством удари по китара или свирене на приглушени струни. Единствено записът на Eleonor Rigby включва и струнен квартет.

Песни

Източници 

Музикални албуми от 2013 година
Бийтълс
Джаз албуми
Поп рок